Ле́сли Фрош (; ) — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участница четырёх  (лучший результат — пятое место в ). Четырёхкратная .

Играла на позиции второго.

Достижения 
 : золото (1979, 1981, 1983, 1988).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её сестра Нэнси Ричард (урожд. Лэнгли) — тоже кёрлингистка, играет в одной команде с Нэнси, они вместе становились чемпионками США и участвовали в чемпионатах мира.

Примечания

Ссылки 
 National Champions | Granite Curling Club of Seattle
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу